Mesma – altro nome di Medma, città della Magna Grecia
 Monte Mesma – monte del Piemonte nel territorio del comune di Ameno